USS North Carolina je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS North Carolina (1820) 
 USS North Carolina (ACR-12)
 USS North Carolina (BB-52) 
 USS North Carolina (BB-55) 
 USS North Carolina (SSN-777)

North Carolina